Фёдор Петро́вский:
 Петровский, Фёдор Александрович (1890—1978) — российский переводчик, редактор и комментатор античной литературы.
 Петровский, Фёдор Павлович (1907—1959) — начальник Управления НКВД по Новосибирской области, генерал-майор (1945)